Аннулирование (также аннуляция, от  — уничтожаю) — объявление чего-либо не состоявшимся.

В праве 
Объявление акта, договора, права или полномочия недействительным:
 Аннулирование брака
 Аннулирование контракта
 Аннулирование страховых полисов
 Аннулирование международного договора

Другое 
 Аннулирование (психология) — попытка уравновесить некое чувство (обычно вину или стыд) с помощью отношения или поведения, которое «магическим образом» уничтожает это чувство.
 Аннулирование аятов — замена или редакция божественного откровения в исламе.

См. также 
 Аннулирующий многочлен